O Campeonato da CONCACAF Sub-17 de 2017 foi quinta edição do torneio organizado pela Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (CONCACAF) foi disputado no Panamá entre os dias 21 de abril e 7 de maio com a participação de 12 seleções.

A competição foi usada para determinar os quatro representantes da CONCACAF na Copa do Mundo FIFA Sub-20 de 2017 na Índia.

Qualificação

Sedes

Árbitros

Primeira fase

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Fase final

Grupo D

Grupo E

Final

Premiação

Equipe do torneio 

Fonte:

Artilharia 
 7 gols (1)
 Carlos Mejía

 6 gols (1)
 Daniel López

 5 gols (1)
 Josh Sargent

 4 gols (2)
 Eduardo Guerrero
 Ayo Akinola

 3 gols (6)

 José Alfaro
 Brian Savigne
 Patrick Palacios 
 Roberto de la Rosa
 Luis Olivas
 Jairo Torres

 2 gols (8)

 Jonathan David
 Josué Abarca
 Luis Enrique Palma
 Ricardo McIntosh
 Ángel Orelien
 Andrew Carleton
 Zyen Jones
 Tim Weah

 1 gol (27)

 Alessandro Hojabrpour
 Antonio Rocco Romeo
 Karin Arce
 Julen Cordero
 Andrés Gómez
 Yecxy Jarquin
 Justin Montero
 Manuel Cruz
 Bruno Rendón
 Yandry Romero
 Nathan Bernadina
 Ronald Cerritos
 Obenson Leveille
 David Cardona
 Everson López
 Osbed Pérez
 Kaheem Parris
 Jeremy Verley
 Alan Maeda
 Carlos Robles
 Raúl Sandoval
 Adrián Vázquez
 Archero Hoever
 Chris Durkin
 Blaine Ferri
 Indiana Vassilev
 Bryan Reynolds

 2 gols contra (1)
 Miguel Coll (para a  e )

 Gol contra (4)

 Giovanni Ávila (para )
 Kevin Menjívar (para )
 Jaylin Lindsey (para )
 Arturo Vasquez (para )

Ligações externas 
 Site oficial

2017